Tineodidae är en familj av fjärilar. Tineodidae ingår i överfamiljen Alucitoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tineodidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Tineodidae